{{Музыкальный альбом
| Название        = Livid
| Тип             = Студийный альбом
| Исполнитель     = Nightmare
| Обложка         = Livid.jpg
| Выпущен         = 25 ноября 2004
| Жанр            = джей-рок
| Длительность    = 49:12
| Лейбл           = Nippon Crown
| Продюсер        = Nightmare
| Предыдущий      = Ultimate Circus
| Пред_год        = 2003
| Год             = 2004
| Следующий       = Anima| След_год        = 2006
}}

 — второй студийный альбом японской вижуал-кей группы Nightmare, издан в 2004 году. Он достиг # 29 позиции в чарте Oricon. На этой пластинке группа разнообразила музыку, использовав акустическую гитару в песнях «Shian/Cyan» и «Travel». В связи с написанием и произношением слова 'Livid' на японском языке (Ярость) альбом иногда ошибочно называют — Libido (Влечение).

 Список композиций 

 Синглы 
 «Varuna»
 Выпущен: 21 Апреля, 2004
 Позиция в чарте Oricon : #29
 «Tokyo Shounen»
 Выпущен: 22 июля, 2004
 Позиция в чарте Oricon: #21
 «Cyan»
 Выпущен: 21 Октября, 2004
 Позиция в чарте Oricon'': #22

Примечание 

Альбомы Японии
Альбомы Nightmare